Osoby o tym nazwisku:
 Corrado Sanguineti – rzymskokatolicki duchowny
 Giulio Sanguineti – rzymskokatolicki duchowny